Harold Brown (1920–1997) kanadai jégkorongozó
 Harold Brown (1927–2019) amerikai fizikus, védelmi miniszter (1977–1981)